Die Saison 1996/97 war die 50. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey.

Hauptrunde

Finalrunde

Qualifikationsrunde

Playoffs

Relegation

Erste Runde 
Genève-Servette HC – HC Ajoie 3:2 (3:7, 5:3, 0:5 Wertung, 5:2, 4:3)
EHC Olten – HC Luzern 3:1 (3:2, 1:5, 2:1, 4:2)

Zweite Runde 
HC Luzern – HC Ajoie 3:1 (1:6, 1:0, 8:2, 3:0)

Weblinks 
 

B1997
Eishockeysaison 1996/97